

Ігл-Маунтен — місто, штат Юта
 Ігл-Маунтен — переписна місцевість, штат Техас